Махадевпур — топоним.

 Махадевпур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Махадевпур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.